Colobe noir est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces différentes de primates de la famille des Cercopithecidae. Ces deux colobes étaient auparavant regroupés dans une seule espèce Colobus polykomos :

 Colobus polykomos
 Colobus satanas

Notes et références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)